Першерон:

 Першерон — порода лошадей.
 Першерон, Даниэль — французский политик, сенатор, президент совета региона Нор-Па-де-Кале.